Валерий Юрьевич Кириллов (род. 9 декабря 1965) — российский театральный актёр и режиссёр, педагог. Народный артист России (2014), заслуженный артист России (2000). С ноября 2022 года — художественный руководитель Российского театра драмы имени Фёдора Волкова (город Ярославль).

Биография 
Окончил Ярославский государственный театральный институт в 1989 году (курс Г. Б. Дроздова и В. М. Шибанкова), Высшие режиссёрские курсы РАТИ.

Работает в Российском государственном академическом театре драмы имени Фёдора Волкова. Сыграл в театре свыше 45 ролей. Проявил себя и в качестве режиссёра.

В 1996—2005 годах преподавал в Ярославском государственном театральном институте.

Театральные работы 
Актёр
 Мелузов («Таланты и поклонники» А. Н. Островского)
 Хан Магома («Кавказский роман» Л. Н. Толстого)
 Трилецкий-младший («Платонов» А. П. Чехова)
 Лаэрт («Гамлет» У. Шекспира)
 Глумов («На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского)
 Сирано де Бержерак («Сирано де Бержерак» Э. Ростана)
 Василий («Бульвар удачи» Е.Скороходовой и В.Дербенева)
 Мулино («Дамский портной» Ж. Фейдо)
 Иван Васильевич Ломов («Две смешные истории о любви». «Предложение» А. П. Чехова)
 Кузаков («Утиная охота» А.Вампилова)
 Сид Карнаж («Спин мюзикл» Дугласа Пэшли)
 Брюно («Великолепный рогоносец» Ф.Кроммелинка)
 Бернабо, Каландрино, Цекки («Декамерон» Д.Боккаччо)
 Де Грие («Игрок» Ф. М. Достоевского)
 хирург Шурик («Новый Пигмалион» А.Инина)
 Арлекин («Венецианские близнецы» К.Гольдони)
 Гурго («Корсиканка» И.Губача)
 Падрона Фортунато («Кьоджинские перепалки» К.Гольдони)
 Осип («Ревизор» Н. В. Гоголя)
 Лорд Баберлей-Бабс («Тетка Чарлея» Брандона Томаса)

Режиссёр
 Емелино счастье (В. Новицкий, Р. Сэф)
 Огниво (Х. К. Андерсен)
 Карусель сказок
 Дамский портной (Ж. Фейдо)
 Снежная кутерьма

Фильмография 
  — Котовский — каторжанин
  — Страсти по Чапаю — Авдей
  — Легавый — есаул Давыдов
  — Под прицелом — Андрей Павлович Тарасов, таксист
  — Палач — колхозник (эпизод)
  — Ростов — Валерий Николаевич Митрошин, хирург
  — Куба. Личное дело — Кононов

Примечания

Ссылки 
 Деньгин Н. Валерий Кириллов. Волковский театр
 Валерий Кириллов. Рускино

Выпускники ЯГТИ
Преподаватели ЯГТИ
Персоналии:Театр драмы имени Фёдора Волкова